About Love – film del 2005 diretto da Ten Shimoyama, Yee Chin-yen e Zhang Yibai
About Love – album del 2009 delle Plastiscines
About Love – programma televisivo italiano del 2015
About Love – singolo di Marina del 2020